Wilmington (Delaware) — cidade de Delaware 
Wilmington (Carolina do Norte) — cidade do estado da Carolina do Norte
Wilmington (Ohio) — cidade do estado de Ohio
Wilmington Island — região cesno-designada do estado da Georgia
Wilmington Manor — região censo-designada do estado d Delaware 
South Wilmington — vila do estado de Illinois
New Wilmington — distrito do estado da Pensilvânia

Desambiguações de topônimos